Enceladus kan henvise til flere artikler:

 Enceladus (måne) – en af Saturns måner
 Enkelados – en gigant i græsk mytologi